Радченко Пётр Павлович (25.12.1910, Ленинградская — июль 1991, Краснодар) — советский писатель-романист, педагог, автор романа-трилогии «На заре», повествующем о событиях гражданской войны на Кубани, член Союза писателей СССР (1964).

Биография 
Пётр Павлович Радченко родился 25 декабря 1910 года в станице Уманской (ныне Ленинградская) в крестьянской семье. Отец писателя, когда на Кубани установилась Советская власть, стал организатором коммуны и погиб от рук бандитов. Окончив в 1925 году начальную школу, Петр Радченко несколько лет работал по найму у местных станичных кулаков. В 1929 году Каневский районный отдел народного образования направляет его на рабфак в город Краснодар.
 1929 год — 1932 год — учёба на рабфаке в городе Краснодар.
 1932 год — 1942 год — с перерывами учится в Краснодарском педагогическом институте им. 15-летия ВЛКСМ на факультете русского языка и литературы.

После окончания института до 1954 года работал учителем литературы и директором в школах станиц Васюринской и Тимашевской. Жена писателя Мария Васильевна Радченко также работала учителем литературы в средней школе № 4 станицы Пашковской (ныне СОШ № 60 города Краснодара).
В период фашистской оккупации Краснодара находился в городе Кировабаде. Весной 1943 года возвращается на Кубань и работает в сельских школах станиц Васюринской и Тимашевской.

В 1949 году, в Краснодарском книжном издательстве вышла в свет первая книга трилогии «На заре», вторая — в 1959 году, третья — в 1968 году.
Когда Петр Радченко задумал написать роман о кубанских казаках в годы Гражданской войны, свыше 300 человек поделились с ним памятью о своей юности.

П. Радченко был членом КПСС. Награжден медалью «За трудовое отличие». 
Член Союза писателей СССР с 1964 года.

Умер в Краснодаре в июле 1991 года.

Критика 
В литературе указывается на подробное описание казачьего быта первой четверти XX века в романе «На заре», также как и в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон».

Писатель П. И. Ткаченко в своём романе «Кубанские зори» назвал роман Радченко «На заре», на ряду с похожими романами того времени, конъюнктурным и политизированным.

Библиография 
Труды
 Радченко П. П. На заре. Роман. Книга 1. После затишья
 Радченко П. П. На заре. Роман. Книга 2. Смерчи над морем
 Радченко П. П. На заре. Роман. Книга 3. Под красным стягом
 Радченко П. П. Белые розы. Повесть.
 Издания
 На заре: Роман. — Краснодар: Краев. кн-во, 1949. — 288 с. — (типо-лит. изд-ва «Сов. Кубань»).
 На заре: Роман в 3 томах. [Ил.: А. Е. Глуховцев]. — Краснодар: Кн. изд-во, 1954—1968.
 Кн. 1. — 1954 вып. дан. 1955. — 397 с., ил.
 Кн. 2. — 1959. — 315 с., ил.; 15 000 экз.
 Кн. 3. — 1968. — 552 с., ил.
 На заре: Роман. — Краснодар: Кн. изд-во, 1963.
 На заре: Роман: В 3 кн. — Третье переработанное издание. / [Вступ. статья проф., д-ра ист. наук Г. Иванова]. — Краснодар: Кн. изд-во, 1974.
 Кн. 1. — 1974. — 429 с.: портр.
 Кн. 2. — 1976. — 382 с.: ил.
 Кн. 3. — 1978. — 413 с.: ил.
 На заре: Роман. [В 3-х кн.] / П. Радченко; [Худож. П. Е. Анидалов]. — 4-е изд., перераб. — Краснодар: Кн. изд-во, 1984.
 Кн. 1. После затишья. — Краснодар: Кн. изд-во, 1984. — 416 с.: ил.; 50 000 экз.
 Кн. 2: Смерчи над морем. — Краснодар : Кн. изд-во, 1988. — 365 с.: ил.; 30 000 экз. — ISBN 5-7561-0035-0
 Кн. 3: Под красным стягом. — Краснодар : Кн. изд-во, 1989. — 414 с.: ил.; ISBN 5-7561-0154-3

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Российский государственный архив литературы и искусства // Ф. 631, Оп. 39, Ед. хр. 4802
 Государственный архив Краснодарского края // Ф. Р-1589, Оп. 1, Д. 15

Ссылки 
 Радченко Пётр Павлович. Российская государственная библиотека
 Радченко Пётр Павлович. Российская национальная библиотека
 Радченко Петр Павлович (кубанский писатель)
 Абинская межпоселенческая библиотека
 Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека
 Блог

Члены Союза писателей СССР
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века